Fever — третій студійний альбом валлійського металкор-гурту Bullet for My Valentine;
 Fever — восьмий студійний альбом австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг;
 Fever — четвертий сингл валлійського металкор-гурту Bullet for My Valentine з їх третього студійного альбому «Fever».